

Geografia
 Aylmer – città dell'Ontario in Canada
 Aylmer – vecchia città del Québec assorbita all'interno di Gatineau in Canada

Persone
 Felix Aylmer (1889-1979) – attore britannico
 Matthew Whitworth-Aylmer, V barone Aylmer (1775-1850) – militare inglese
 Mimì Aylmer, pseudonimo di Eugenia Spadoni (1896-1992) – cantante e attrice italiana
 Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) – statistico, matematico e biologo britannico